Mark Griffin ist der Name folgender Personen:

* Mark Griffin (Schauspieler) (* 1968), britischer Schauspieler 
 Mark Griffin (Politiker) (* 1985), schottischer Politiker
 Mark Griffin (Fußballspieler) (* 1991), australisch-irischer Fußballspieler